Corolla (korporacja) – polska korporacja akademicka działająca w Krakowie
 Toyota Corolla – samochód marki Toyota